Phil Taylor (voetballer, 1917), Brits voetballer (1917-2012)
 Phil Taylor (drummer), Engels drummer; vooral bekend van de band Motörhead, bijgenaamd "Philthy Animal" (1954-2015)
 Phil Taylor (voetballer, 1958), Brits voetballer (1958)
 Phil Taylor (darter), Engels voormalig professioneel darter (1960)